Keer steht für:

 River Keer, ein Fluss in England
 Keer (Zell), Ortsteil von Zell (Oberpfalz)

Keer ist der Familienname folgender Personen:

 Leon M. Keer (1934–2021), US-amerikanischer Ingenieur
 Leon Keer (* 1980), niederländischer 3D-Künstler

Siehe auch:
 Kehr
 Kier
 Kiehr